Ел Пипе има више значења:

 Ел Пипе (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пипе (Сан Хуан Тепеуксила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Пипе (Тлаколула де Матаморос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику